Graal – legendarny kielich
 Graal – grupa muzyczna
 Graal – album polskiego rapera Tau (Medium)

Zobacz też: Graal-Müritz